

Se også 
 List_of_wars_1500-1799

 
Tidslinjer
18. århundrede